Коке:
 Коке — деревня в Эстонии.
 Коке (Серхио Контерас Пардо; род. 1983) — испанский футболист.
 Коке (Хорхе Ресурексьон Меродио; род. 1992) — испанский футболист.
 Андухар, Хорхе (также известный как Коке; род. 1987) — испанский футболист.

См. также